

Persone 
 Aleksandr Abt – ex pattinatore artistico su ghiaccio russo
 Carl Roman Abt – ingegnere svizzero
 Christian Abt – pilota automobilistico tedesco
 Clark C. Abt – pedagogista statunitense
 Daniel Abt – pilota automobilistico tedesco
 Franz Abt – compositore tedesco
 Friederike Abt – calciatrice tedesca
 Gudrun Abt – ostacolista tedesco
 Karl Friedrich Abt – attore tedesco

Altro 
 Abt – sistema di cremagliera utilizzato per ferrovie e funicolari
 Abt Sportsline – azienda tedesca di preparatori automobilistici
 9423 Abt – asteroide scoperto nel 1974

Altri progetti